ogólnie etap – część pewnej całości rozciągnięta w czasie
 etap operacji w wojskowości
 etapy projektowania badania w metodologii nauki
 Etap (zsyłka) – termin odnoszący się do transportu zesłańców w Rosji Carskiej